A katalán kifejezés az alábbiakra utalhat:

katalán nyelv
katalán nép
Katalónia

Katalán (tyúk)